22. længdegrad kan henvise til:

 22. vestlige længdekreds
 22. østlige længdekreds